Коцо́вський — українське прізвище. Жіноча форма — Коцовська.

 Коцовський Володимир Миколайович — український галицький літературознавець, філолог, письменник, перекладач, педагог.
 Коцовська Валерія — очільниця товариства «Українська захоронка».